Manantiales kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Manantiales (ort i Argentina), Catamarca,

Mexiko 

 Manantiales, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Manantiales, Mecatlán, 
 Manantiales, Tempoal, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar